Die Saison 2004 der Volleyball-Weltliga war die 15. Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 4. Juni und endete am 18. Juli. Brasilien gewann zum vierten Mal den Titel.

Modus 
Die Vorrunde („interkontinentale Runde“) wurde in drei Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Die Gruppensieger sowie Gastgeber Italien qualifizierten sich für die Finalrunde. In der Finalrunde gab es zunächst zwei Spiele. Die Gewinner trafen im Halbfinale auf die Verlierer des jeweils anderen Spiels.

Vorrunde

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde vom 16. bis 18. Juli in Rom (Italien) ausgetragen.

Endstand

Auszeichnungen

Weblinks 
 Informationen der FIVB (englisch)

2004
Weltliga
Sportsaison 2004